Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2001/2002.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 15e plaats met 35 punten. KRC Genk  werd kampioen met 72 punten.
 In de Beker van België wordt Lierse in de kwartfinale uitgeschakeld door STVV.

Spelerskern

Transfers

Zomer

Winter

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League

Beker van België

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2001/02